HE steht für:
 Hämatoxylin-Eosin-Färbung, eine in der Histologie verwendete Färbung
 Handelfmeter im Fußball
 Hepatische Enzephalopathie
 HochsauerlandEnergie, ein Energieversorgungsunternehmen
 Hochschule Esslingen
 Hockey East, amerikanische Eishockey-Collegeliga
 Höheneinheit im Bereich Computer-, Server- und Rackeinbau, zum Beispiel 1 HE, 2 HE etc. (1 HE = 44,45 mm oder 1 3/4 Zoll)
 Human/Holocene Era, eine Zeitrechnung, siehe Holozän-Kalender
 Homomorphe Verschlüsselung, nach englisch Homomorphic encryption
 Hounsfield-Einheit, Maßeinheit in der Computertomographie,. siehe Hounsfield-Skala
 Hurricane Electric, Internet-Backbone-Betreiber und Hoster
 Hysterektomie
 High Explosive, englische Abkürzung für Sprenggranaten, siehe Panzerbrechende Munition
 Ägypten (ICAO-Code)
 Hessen (ISO-3166-2-Code)
 Emden Hauptbahnhof (DS100-Code)
 German Airways (IATA-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Luftfahrtgesellschaft Walter (IATA-Code), ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 Trans European Airways (IATA-Code), ehemalige belgische Fluggesellschaft

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Helmstedt
 Großbritannien: Bournemouth
 Norwegen: Elverum in der Provinz Innlandet
 Österreich: Bezirk Hermagor
 Slowakei: Okres Humenné
 Ungarn: Ungarische Streitkräfte (Magyar Honvédség)

H. E. steht für:
 Haushalt und Ernährung, ein Schulfach
 Her Excellency oder His Excellency, deutsch: Seine Exzellenz, Ansprache zum Beispiel für Minister oder Botschafter

h. E. steht für:
 hiesigen Ermessens

He oder Hê steht für:
 Helium, chemisches Element
 He (Hebräisch), hebräischer Buchstabe
 He (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Helmholtz-Zahl, Abkürzung in der Akustik
 Ernst Heinkel Flugzeugwerke
 He (Ma’anshan) (和县, Hé Xiàn), Kreis der bezirksfreien Stadt Ma'anshan in der Provinz Anhui, China
 ჱ, ein Buchstabe des georgischen Alphabets

he steht für:
 Ivrit (ISO-639-1-Code), Modernes Hebräisch

Siehe auch:

 Hä?
 Hee
 Heh

HE